Mohamed Sudqi Ayyash – militare del Bahrein che scrisse le parole per l'inno nazionale
 Salim Ayyash – militare di Hezbollah
 Yahya Ayyash – ingegnere e guerrigliero palestinese
 Yasser Ayyash – arcivescovo cattolico giordano